Северный Китай  () — географическая область Китая.

Не следует путать её с историко-культурной областью  Северный Китай, представляющей из себя северную половину внутреннего Китая (), «сердцем» которой является Великая Китайская равнина.

Административно-территориальное деление

Провинции

Муниципалитеты

Автономные области

См. также

Ссылки 

Исторические области Китая